Teverina bezeichnet Orte der Provinzen Terni (Umbrien) und Viterbo (Latium) im unteren Tibertal in Italien. Dazu gehören

 Bassano in Teverina, Provinz Viterbo
 Castiglione in Teverina, Provinz Viterbo
 Lugnano in Teverina, Provinz Terni
 Mugnano in Teverina, Ortsteil der Gemeinde Bomarzo in der Provinz Viterbo
 Penna in Teverina, Provinz Terni
 Scalo Teverina, Ortsteil der Gemeinde Gallese, Provinz Viterbo

Ebenfalls zum Teverinatal gehören die Orte Attigliano (TR), Giove (TR), Orte (VT) und Otricoli (TR), auch wenn das Teverinatal keine Rolle in der Namensgebung spielte. Wichtigste Flüsse der Gegend neben dem Tiber sind die Paglia und die Nera.